NHF, sigle de trois lettres, peut faire référence à :

 Aaéroport de New Halfa, aéroport de New Halfa (Soudan), selon le code AITA des aéroports
 franc ou Franc des Nouvelles-Hébrides, ancienne monnaie de la Nouvelles-Hébrides (ancien nom du Vanuatu), selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ; remplacée par le vatu  en 1982
 Naked Heart Foundation, « la Fondation cœur nu », une fondation russe pour aider les enfants défavorisés en Russie ;
 Norges Håndballforbund, la Fédération norvégienne de handball ;